Харальд Розе (Harald Rose; род. 14 февраля 1935, Бремен, Германия) — немецкий , физик-теоретик, пионер современной электронной микроскопии. Профессор, доктор философии, работал в Дармштадте (как профессор Дармштадтского технического университета, ныне эмерит), а также в США. C 2009 года профессор Ульмского университета. Лауреат премии Вольфа (2011), других отличий.

Окончил Дармштадтский университет и там же получил докторскую степень (по физике, в Дармштадтском техническом университете). Занимался в области теоретической электронной оптики под руководством . В Дармштадте же хабилитировался и с 1980 по 2000 год состоял профессором (преподавал в Дармштадтском техническом университете, также как в 1971—1975 гг.). Также работал в США. В начале 1970-х занимался в Чикаго в лаборатории руководимой . Состоял в Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго. Сотрудничал с Максимилианом Хайдером и Кнутом Урбаном.
Почётный фелло .

Опубликовал более 200 рецензированных статей в научных журналах, десять крупных обзорных статей, автор 110 патентов.

Награды 
  (2006)
 Премия Хонда (2008)
  (2009)
 Премия Вольфа по физике (2011)
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2013)
 Премия Кавли (2020)

Примечания

Ссылки 
 http://www.ceos-gmbh.de/en/about/harald-rose

физики-теоретики
доктора философии по физике
Лауреаты премии Хонда
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Лауреаты премии Кавли